Noir Silence est :
 Noir Silence, un groupe de musique québécois ; 
 Noir silence, un ouvrage de François-Xavier Verschave dénonçant le néocolonialisme français.